Сидуэлл () — английская фамилия.

Известные носители:
 Сидуэлл, Билл (1920—2021) — австралийский теннисист.
 Сидуэлл, Стив (род. 1982) — английский футболист.